La Coppa della Confederazione CAF 2019-2020 è stata la diciassettesima edizione della seconda più importante competizione calcistica organizzata dalla CAF. È iniziata il 9 agosto 2019 e terminata il 25 ottobre 2020.

Fase preliminare

Turno preliminare

|}

Primo turno

|}

Play-off 
Le squadre eliminate al primo turno della CAF Champions League 2019-2020 giocano l'andata in casa.

|}

Fase a gironi

Gruppo A

Classifica

Risultati 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo B

Classifica

Risultati 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo C

Classifica

Risultati 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Gruppo D

Classifica

Risultati 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

  

Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
Coppa della Confederazione CAF